Amerikai Egyesült Államok
Paul (Alabama)
Paul (Idaho)
Paul (Nebraska)